Peer Gynt, een toneelstuk van Henrik Ibsen
Peer Gynt (Grieg), een suite van Edvard Grieg
Peer Gynt (1915), een film van Oscar Apfel en Raoul Walsh
Peer Gynt (1934), een film van Fritz Wendhausen
Peer Gynt (1941), een film van David Bradley
Per Gynt, een Noorse legendarische volksheld